Eine Strombegrenzung kann sein

 bei elektrischen Schaltungen die Verwendung eines Vorwiderstands oder einer Vorschaltdrossel
 bei Netzteilen eine Schaltung, die das Überschreiten eines Stromgrenzwertes verhindert, beispielsweise bei Labornetzteilen durch eine Rechteckkennlinie
 in der elektrischen Energietechnik Geräte zur Kurzschlussstrombegrenzung, siehe auch Selektiver Leitungsschutzschalter.
Maßnahmen zur Einschaltstrombegrenzung